Reactancia puede referirse a:

 Reactancia (psicología), una reacción emocional.
 Reactancia, en electricidad es la parte imaginaria de la impedancia (la parte real es la resistencia).
 Reactancia inductiva
 Balastro, equipo que sirve para mantener un flujo de corriente estable en lámparas.